Mistletoe () kan henvise til:

Almindelig Mistelten, en træart

Steder
Mistletoe (Natchez, Mississippi) ,Noteret på NRHP i Mississippi
Mistletoe Villa, Noteret på NRHP i North Carolina
Mistletoe Plantation, en plantage i Florida

Sange 
Mistletoe (album), af The Bob & Tom Show
"Mistletoe" (sang), en julesingle af Colbie Caillat
"Mistletoe" (sang af Justin Bieber)
"Mistletoe and Wine"

Se også 
USS Mistletoe
Mistilteinn
The Mistletoe Farm